Нилки (также Нилка, , Nilqa Nahiyisi, ) — топоним в СУАР, КНР.

 Нилки — уезд в составе Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Нилки — посёлок на р. Каш в СУАР, КНР; административный центр вышеназванного уезда.